Новые Гояны (, Гоянул Ноу) — село в Молдавии, в составе коммуны Ставчены муниципия Кишинёв. Население около тысячи жителей. Расположен в 14 км от Кишинёва. В посёлке располагаются медицинский пункт,церковь,библиотека, магазин(банкетный зал) и дом культуры.

Примечания

История 
Первое упоминание  о селе  датируется к 16 июлю 1896 году.В одном из отчете о экономическом  состоянии в Мерень,в котором говориться,что село  имеет 320 голов(По этим данным можно сказать ,что село было достаточно большим).16 августа 1902  упоминаеться,что село имело  655 овец.В сентябре 1922 в Гоянах проживают 36 жителей.В 1940  Гояны находились на подчинение района Будешть,проживало  123 человека,большая часть русских.